Застройка:
 Блокированная застройка
 Уплотнительная застройка
 Панельная застройка